est une expression anglaise signifiant « musique des sphères ». Elle peut faire référence à :

Album 

 , album d'Ian Brown sorti le  ;
 , album de Mike Oldfield sorti le  ;
 , album de Coldplay sorti le .

Épisode 

 , épisode spécial de  ;
 , titre original de La Musique des sphères célestes,  de la  dAu-delà du réel : L'aventure continue () ;
 ''', titre original de Musique des sphères,  de la 1 saison de ''.